

Patronyme 

 Pierre Tirard (1827-1893), homme politique français, président du Conseil de 1887 à 1890 ;
 Paul Tirard (1879-1945), haut fonctionnaire français, président de la Haute Commission interalliée des territoires rhénans de 1919 à 1930 ;
 René Tirard (1899-1977), athlète français ;
 Laurent Tirard (né en 1967), réalisateur et scénariste français.

Patronyme français